Lovrits Kálmán (Kaposvár, 1901. június 23. – Kaposvár, 1972. február 21.) festő, képzőművész.

Élete
1901-ben született Kaposvárott. Elemi iskoláit a Kaposvári Polgári Fiúiskolában végezte, ahol iskolatársa volt többek között Fekete István író is.
1921-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója, mestere Glatz Oszkár volt. Nyaranta a fonyódi és dunaújvárosi művésztelepek résztvevője volt. Képvilága átmenetet képez a plein air naturalizmus és az oldott posztimpresszionizmus között. Festőkéssel alakított, erős faktúrájú képein leginkább Z. Soós István hatása érvényesült. Sokat dolgozott pasztellkrétával is: a balatoni táj és az itt tevékenykedő ember adta fő témáit.

Főbb kiállításai 
 1932: Berzsenyi Társaság kiállítása, Kaposvár, ezüstplakett.
 1934: Dombóvár
 1936: Iparosszékház, Kaposvár
 1948: Kaposvári Festőművészek Kiállítása, Kaposvár
 1954: Népbolt, Kaposvár
 1968: Ipari Iskola, Kaposvár
 1993: Kaposvári Művelődési Központ

1901-ben született személyek
1972-ben elhunyt személyek
Magyar festők
Kaposváriak